Джорджия:

 Джорджия — штат на юго-востоке США
 Джорджия — женское имя
 Джорджия — пролив в Северной Америке
 Джорджия (фильм, 1988)
 Джорджия (фильм, 1995) — фильм Улу Гросбарда.
 Джорджия (шрифт) — шрифт с засечками от Microsoft Corporation

Корабли 
  — крейсер конфедератов (1863 г.)
 Джорджия (BB-15) — американский эскадренный броненосец типа «Вирджиния», 1906 г.

См. также 
 Джорджия — по-английски означает «Грузия».
 Южная Георгия — архипелаг в Антарктике.
 Georgie! — манга и аниме.